Белоглазов-Лыков — фамилия. Известные носители:

 Григорий Борисович Белогла́зов-Лы́ков (1610-е — до 1667 года) — князь из рода Лыковых-Оболенских, стольник (1640—1658).
 Семён Иванович Белоглазов-Лыков (ум. 1633) — воевода.